Okręg Cēsis  (łot. Cesu rajons) – okręg w północnej Łotwie istniejący do 2009.

Graniczył z okręgami: Gulbene, Limbaži, Madona, Ogre, ryskim, Valmiera oraz Valka.

Narodowości
 85,2% - Łotysze
 9,6% - Rosjanie

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona okręgu Cēsis

Cēsis